Сезон 2022/2023 «Текстильщик» проводит в ранге участника Второй лиги. По итогам прошлого чемпионата команда потеряла прописку во втором по значимости дивизионе, заняв 20-е место и набрав 23 очка в 38 матчах.

События 
 2022
 12 мая стало известно, что главным тренером команды в новом сезоне станет Игорь Колыванов. Тренерский штаб команды пополнили Владимир Щербак и Анатолий Зарапин.
 По окончании сезона 2021-2022 команду покинуло большинство футболистов основного состава. В составе команды остались вратари Александр Маслов и Александр Миронов, полузащитник Артем Барханов и нападающие Дамир Хусаинов и Александр Шленкин.
 Учебно-тренировочный сбор команда провела с 15 июня по 15 июля в УТЦ «Бронницы».
 25 июля стан команды пополнил 43-летний защитник Виталий Пугин, выступавший за команду с 2004 по 2008 год. 30 июля Пугин вышел на замену в матче со «Знаменем Труда» (3:1) и стал самым возрастным футболистом, выходившим на поле в составе «Текстильщика» за всю его историю. Сразу по окончании встречи Пугин объявил о том, что она стала для него прощальной.
 3 декабря на матч звёзд Кубка России приглашен игрок клуба Вазитдинов.
 2023
 30 января было объявлено о том, что по семейным обстоятельства генеральный директор ФК «Текстильщик» Евгений Морозов вынужден покинуть клуб. Вместе с ним клуб покинул его заместитель Алексей Красиков. Решением учредителей футбольного клуба на должность генерального директора назначен директор по связям с общественностью Игорь Ершов.
 24 февраля спортивный директор Игорь Пруцев объявил о том, что покидает свой пост по состоянию здоровья. Игорь Ильич находился в команде с апреля 2022 года.
 По итогам зимнего трансферного окна состав команды пополнил ряд молодых футболистов: защитники Артём Гюрджан, Артём Гуца и Ян Гудков, перешедший в аренду. Также команду пополнил полузащитник Даниил Горовых и нападающий Владислав Грязнов. Вместе с этим команду покинули три защитника (Александр Евинов, Дэвид Кокоев и Евгений Гапон) и три полузащитника (Кирилл Корольков, Филип Гилилов и Максим Батов).

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Заявочный лист

Руководство клуба 
  Юрий Ермаков — почетный президент
  Алексей Дуданец — вице-президент
  Евгений Морозов — генеральный директор (до 30 января 2023 года)
  Алексей Красиков — заместитель генерального директора (до 30 января 2023 года)
  Игорь Пруцев — спортивный директор (до 24 февраля 2023 года)
  Сергей Гомберг — начальник команды
  Игорь Егоров — администратор команды
  Александр Гущин — руководитель программы развития молодежного футбола
  Андрей Минвалиев — администратор молодёжной команды
  Александр Любов — заместитель генерального директора по безопасности
  Игорь Ершов — директор по связям с общественностью (до 30 января 2023 года), генеральный директор (с 30 января 2023 года)
  Роман Плаксин — специалист по работе с болельщиками
  Никита Головин — маркетолог
  Николай Юшков — пресс-атташе (с 22 февраля 2023 года)

Тренерский штаб

Основной состав 
  Игорь Колыванов — главный тренер
  Владимир Щербак — тренер
  Александр Гущин — тренер
  Анатолий Зарапин — тренер вратарей
  Артем Филиппенков — аналитик

Молодёжный состав 
  Алексей Нагналов — главный тренер
  Игорь Тихонов — тренер
  Андрей Романов — тренер вратарей

Медицинский штаб 
  Эмиль Голдин — врач
  Эдуард Белков — врач
  Николай Болотов — массажист
  Руслан Москвин — массажист

Изменения в составе

Лето

Пришли

Ушли

Зима

Пришли

Ушли

Предсезонные и товарищеские матчи

Лето (3-3-1)

Зима (5-5-0)

Статистика сезона

Игры, голы и передачи 
В статистику включены только официальные матчи.

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака - указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
В статистику включены только официальные матчи.

Главные тренеры 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В статистику включены только официальные матчи.

Голы по минутам

Соревнования

Вторая лига

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Статистика выступлений

Первый этап

С командами, занявшими 2-6 место

С командами, занявшими 7-11 место

Второй этап

Матчи

Первый этап

Второй этап

Кубок России

Матчи

Болельщики

Индивидуальные награды

Молодёжная команда

Первенство МФФ «Золотое кольцо»

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Матчи

Бомбардиры

Высшая лига Ивановской области по футболу

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Текстильщик»
 Профиль ФК «Текстильщик» на сайте Второй лиги

2022/2023
Текстильщик